Łącznik nierozdzielający, łącznik niełamliwy – znak, który wygląda identycznie jak łącznik, nie pozwala jednak łamać w danym miejscu wiersza tekstu.

Zobacz też 
 twarda spacja

DTP
Typografia